The National:

 The National — американская инди-рок-группа.
 The National — дебютный альбом инди-рок группы The National.
 The National — ежедневная англоязычная газета, издаваемая в Абу-Даби, ОАЭ.
 The National — ежедневная шотландская газета.

См. также 
 National